Välvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Välvtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Välvtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (1,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn